Tsitas ist der Familienname folgender Perosnen:

 Antonios Tsitas (1874–??), griechischer Tauzieher und Ringer
 Georgios Tsitas (1872–??), griechischer Ringer